

Miejscowości w USA
 Blountsville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Blountsville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry

Zobacz też 
 Bitwa pod Blountsville – bitwa podczas wojny secesyjnej (22 września 1863) na terenie hrabstwa Sullivan w stanie Tennessee
 Blountville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Sullivan